Брукстон има више значења:
 Брукстон (Индијана)
 Брукстон (Минесота)